Cassville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cassville (Missouri)
Cassville (Pennsylvania)
Cassville (West Virginia)
Cassville (Wisconsin)